Toposero steht für:

 Toposero, ein See im Rajon Louchi in der Republik Karelien im Nordwesten Russlands
 Toposero (Rajon Prjaschinski), ein See im Rajon Prjaschinski in der Republik Karelien im Nordwesten Russlands